Smallwood ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Smallwood (1918–1997), britischer General der Royal Air Force
 Gia Lewis-Smallwood (* 1979), US-amerikanische Diskuswerferin
 Joey Smallwood (1900–1991), kanadischer Politiker und Autor
 Harold Smallwood (1915–1985), US-amerikanischer Sprinter
 Kathryn Jane Smallwood (* 1960), britische Leichtathletin siehe Kathy Cook
 Marcus Smallwood (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Norma Smallwood (1909–1966), amerikanische Schönheitskönigin
 Samuel Nicholas Smallwood (1772–1824), US-amerikanischer Politiker
 Tucker Smallwood (* 1944), amerikanischer Schauspieler und Autor
 William Smallwood (1732–1792), US-amerikanischer Politiker

Orte im Vereinigten Königreich:

 Smallwood (Cheshire)

in den Vereinigten Staaten:

 Smallwood (Maryland)
 Smallwood (New York)
 Smallwood (Pennsylvania)
 Smallwood (South Carolina)

Weiteres:

 Smallwood Reservoir, Stausee auf der kanadischen Labrador-Halbinsel